

Geografia 
 Calmon – comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina
 Miguel Calmon – comune del Brasile nello Stato di Bahia

Persone 
 Antonio Calmon – regista e sceneggiatore brasiliano
 Miguel Calmon Dupin e Almeda – politico brasiliano, marchese di Abrantes
 Roberto Calmon Félix – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano con cittadinanza portoghese
 Wergiton do Rosário Calmon – calciatore brasiliano